DS-1 – podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych
 DS-1 – radziecki satelita rozpoznawczy z początku latb 60. XX wieku
 DS-1 – Gitarowy efekt distortion